Фінспонг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Фінспонг — місто у Швеції, у лені Естерйотланд.